Feldballe (plaats), plaats in Denemarken
 Feldballe (parochie), parochie in Denemarken